Abeno – stazione della metropolitana di Osaka
 Abeno-ku – distretto giapponese, nell'area metropolitana di Osaka
 Chako Abeno – illustratrice e mangaka giapponese